Натуральне число 639
 639 рік до нашої ери
 639 рік нашої ери